Backby kan syfta på:

 Backby, Esbo – en by i Esbo stad, fi. Pakankylä.
 Backby, Karis – en by i Karis stad.
Backby, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun